Boulnois ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Boulnois, französischer Radrennfahrer
 Joseph Boulnois (1884–1918), französischer Komponist und Organist